Kushanku (Kosokan, Kwang Shang Fu, Kosokun) était le nom d'un expert des Arts martiaux de Chine du nord, qui vint à Okinawa (Naha) en 1761 en tant qu'ambassadeur de l'empire chinois Ming.

Il était contemporain de deux autres experts, l'un chinois comme lui, Chatan Yara, et l'autre, un membre de la haute société féodale okinawaïenne, devenu moine, Peichin Takahara, expert en Shuri-te (l'art martial local) et disciple de Chatan Yara.

À eux trois, à travers un seul et même disciple commun, Kanga Sakugawa, ils ont formé les bases de ce qui allait devenir, un siècle plus tard, le Shorin Ryu une des deux branches principales, avec le Goju Ryu, de ce que l'on appelle, depuis les années 1920, karaté.

Le kata 
La Chine et Okinawa avaient à l'époque d'étroits liens économiques entre eux, si bien que l'empereur envoya du Fujian (province de Chine) diverses familles d'artisans.

Les élèves de Kushanku furent Chatan Yara (Kitayara) ainsi que le grand maître Tode Sakugawa. Tous deux apprirent un kata qui, plus tard, porta son nom.

Chacun de ces deux élèves avaient une vision et une interprétation différent du kata qui se développèrent au fil du temps pour donner deux versions différentes de Kushanku.

Sakugawa no Kushanku

Il est directement originaire de Kushanku. Les nombreuses attaques subtiles aux points vitaux devaient remplacer les techniques élémentaires. Il enseigna ce kata à Sōkon Matsumura, qui, à son tour, l'enseigna à Yastutsune Azato et Anko Itosu. Il devait ensuite sous la main d'Anko Itosu subir les premières modifications les plus importantes.

Itosu no Kushanku

Itosu modifia de nombreux katas et, par conséquent, déclina ce kata en plusieurs autres. Du Kushanku originel, il développa trois autres formes du kata : Kushanku dai, Kushanku sho et shio Kushanku. Utilisant ces katas comme figure de base, il en dériva les pinan actuels et par conséquent les katas heian.

Chatanyara no Kushanku

Chatan Yara, étant d'origine chinoise, comprenait considérablement mieux les techniques subtiles que Sakugawa avait modifiées par incompréhension et interprétation individuelle. Il laissa le kata tel quel et l'enseigna à ses étudiants dont, principalement, Chotoku Kyan. Le Kushanku de Chotoku Kyan est parvenu jusqu'à nous grâce à Joen Nakazato (Shorinji Ryu) et Zenryo Shimabukuro.

Kuniyoshi no Kushanku

Cette forme du kata est sans conteste la variante la moins altérée de Chatanyara que ce dernier enseigna sous le nom de Chotoku Kyan. Chotoku Kyan sert par la même occasion de lien entre les deux lignées de uchi deshi.

Chibana no Kushanku

Cette version est actuellement exclusivement pratiquée dans le Kobayashi Ryu et un peu dans le Shito Ryu. Shoshin Chibana partit de l'approche d'origine d'Itosu et l'apprit d'ailleurs aussi de celui-ci, se concentrant cependant plutôt sur Kushanku Sho. Actuellement, il est enseigné entre autres par Yuchoku Higa, fondateur du fameux dojo Kyudokan . Le soke actuel est maître Minoru Higa  et président de World Kyudokan.

Kanku dai (kosokun dai)

Dans les années 1930, Gichin Funakoshi modifia le nom Kushanku en « Kanku ». Ce furent Funakoshi et Kenwa Mabuni qui diffusèrent respectivement le Shotokan et le Shito Ryu.

Kanku sho (kosokun sho)

Liens externes

Liens Shito Ryu 
 Kosokun dai :  détails
 Kosokun sho : 
 Shiho kosokun :  détails
 Chatanyara no kushanku :

Liens Shotokan 
 Kanku dai : vidéo
 Kanku sho : vidéo

Liens Wado Ryu 
  Kushanku, Tatsuo Suzuki 
  Kushanku, Hiroji Fukazawa

Karatéka chinois
Kata
Shitei Kata Shotokan